Brixen, Bressanone olaszországi (dél-iroli) település német neve, a Brixeni Püspökség székhelye
 Brixen im Thale, ausztriai (tiroli) település